Caton ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Caton (1900–1981), US-amerikanischer Tänzer, Ballettlehrer und Choreograph
 Gertrude Caton-Thompson (1888–1985), englische Prähistorikerin
 Juliette Caton (* 1975), Schauspielerin
 Lauderic Caton (1910–1999), trinidadisch-britischer Jazzgitarrist
 Michael Caton-Jones (* 1957), britischer Filmregisseur
 Richard Caton (1842–1926), britischer Arzt
 Richard Caton Woodville (1825–1855), US-amerikanischer Maler
 Richard Caton Woodville junior (1856–1927), englischer Maler

Caton steht für: 
 Caton (Lancashire), Ort in Lancashire, England
 Caton (New York), Ort in Steuben County, New York, Vereinigte Staaten von Amerika

Siehe auch:
 Catton
 Cato